Jože Rus je lahko:

 Jože Rus (1888 - 1945), geograf in zgodovinar
 Josip (Jože) Rus (1893 - 1985), pravnik, športni delavec-Sokol, partizan, politik
 Jože Rus (1904 - 1992), elektroinženir, publicist, politik
 Josip (Jožef, Janez) Rus (1900 - ?), operni pevec